Yixing bezeichnet:

 Yixing (宜兴市), Stadt in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yixing (Heshun) (义兴镇), Großgemeinde im Kreis Heshun der Stadt Jinzhong in der chinesischen Provinz Shanxi
 Yixing (Lianshui) (义兴镇), Großgemeinde im Kreis Lianshui der Stadt Huai’an in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yixing (Xichong) (义兴镇), Großgemeinde im Kreis Xichong der Stadt Nanchong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yixing (Enyang) (义兴乡), Gemeinde im Stadtbezirk Enyang der Stadt Bazhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yixing (Jiange) (义兴乡), Gemeinde im Kreis Jiange der Stadt Guangyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yixing (Guangling) (宜兴乡), Gemeinde im Kreis Guangling der Stadt Datong in der chinesischen Provinz Shanxi

Siehe auch:
 Yi Xing (一行), Name eines Mönchs und Wissenschaftlers